Lesné, een Slowaakse gemeente in de regio Košice
Pierre Lesne, (1871-1949), een Frans entomoloog